Libres puede referirse a:

Concepto 
 Libre es aquel que toma sus propias decisiones con libertad al obrar, o aquello que da opciones o quita restricciones a quien lo usa.

Música 
 Libres, álbum debut del dúo pop italiano Sonohra.
 Libres, tercer álbum de estudio del grupo mexicano Kairo.
 Libres, primer álbum como solista de José Arbulú.
 Libres, canción de la cantante Vanesa Martín.

Internet 
 Libres, serie española estrenada el 19 de febrero de 2013.

Toponimia 
 Municipio de Libres, municipio de Puebla, México.
 Libres (Puebla), localidad de Puebla, México; cabecera del municipio anterior.